Rain of a thousand flames is het vierde studioalbum van Rhapsody, uitgebracht in 2001.

Inhoud 
Rain of a Thousand Flames
Deadly Omen
Queen of the Dark Horizons
Tears of a Dying Angel
Elnors Magic Valley
The Poems Evil Page
The Wizards Last Rhymes

Muziekalbum van Rhapsody